EV8 peut faire référence à :

Astronomie 
 (24736) 1992 EV8, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (33166) 1998 EV8, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cyclisme 
 EuroVelo 8, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV8.